O1, O-1 of O 1 kan verwijzen naar:
 O1 (hunebed), voormalig hunebed in Overijssel
 Hr.Ms. O 1 (1906), de eerste onderzeeboot van de Nederlandse marine.
 USS O-1 (1918), een Amerikaanse onderzeeboot van de O-klasse.
 O-1 (Turkije), een autosnelweg in Turkije.
 Een aantal ringwegen in Denemarken, zie O1 (Denemarken)